Diplo – Thomas Wesley Pentz, amerykański DJ i producent muzyczny.
 Diplo – miejscowość w Pakistanie.
 Dypło ulub inaczej Dypła, Dipło, Dipła lub błędnie transliterowana nazwa Diplo – przełęcz na Krymie.
 Ramón Rivero – znany jako Diplo, portorykański komik, aktor i kompozytor.
 Le Monde diplomatique – popularnie zwany Le Diplo miesięcznik, dodatek do dziennika Le Monde.